Rituels (hindouisme)

 Rituels (Rituelen) est un livre de Cees Nooteboom (1980) publié en français aux éditions Calman Lévy en 1985.
 Rituels (Rituelen) est un film néerlandais de Herbert Curiël (1989) d’après le roman éponyme.

 Voir également l'article « Rite »